Гвадалупе Константино има више значења:

 Гвадалупе Константино (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Константино (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику